Romeu e Julieta — peça de teatro de Shakespeare
 Romeo and Juliet: the Tomb Scene — pintura de Joseph Wright
 Romeo X Juliet — série de mangá adaptada para anime
 Romeu e Julieta (sobremesa) — brasileira composta por queijo e goiabada

Filmes 
Romeo and Juliet (1916) — de J. Gordon Edwards
Romeo and Juliet (1936) — de George Cukor
Romeu e Julieta (1954) — de Renato Castellani
Romeu e Julieta (1968) — de Franco Zeffirelli
Romeo + Juliet — de Baz Luhrmann, 1996
O Casamento de Romeu e Julieta — de Bruno Barreto, 2005
Romeu e Julieta (2013) — de Carlo Carlei

Música 
 Roméo et Juliette — ópera de Charles Gounod
 Romeu e Julieta (Tchaikovski) — ópera
Romeu e Julieta (Prokofiev) — balé

Desambiguações de Shakespeare
Desambiguações de música
Desambiguações de cinema